Carles Domingo Pladevall (Girona, 10 de junho de 1977) é um futebolista espanhol que joga como lateral esquerdo. Ele é geralmente chamado Mingo.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Futbol Club Barcelona B
Futebolistas do Club Gimnàstic de Tarragona
Futebolistas do Real Sporting de Gijón
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Real Betis Balompié
Futebolistas do Albacete Balompié
Naturais de Girona